Рейксдальдер со шлемом, гехельмтеррейксдальдер () — несколько разновидностей нидерландских рейксдальдеров с изображением на одной из сторон гербового щита, увенчанного геральдическим шлемом. Это, в частности:
 рейксдальдер Вильгельма Оранского (также разновидность дальдера принца);
 рейксдальдер Морица Оранского (также разновидность дальдера принца);
 западно-фризский рейксдальдер со шлемом (на другой стороне изображение дворянина в берете и с мечом);
 зволлский рейксдальдер с орлом (также разновидность рейксдальдера с орлом);
 рейксдальдер со шлемами трёх провинций (также разновидность рейксдальдера с орлом).

См. также 
 Дальдер
 Рейксдальдер
 Дальдер принца
 рейксдальдер Вильгельма Оранского (также разновидность рейксдальдера со шлемом);
 рейксдальдер Морица Оранского (также разновидность рейксдальдера со шлемом).
 Рейксдальдер с орлом